Ambrosia, beguda mítica dels déus
 Ambròsia, gènere de plantes